Briem ist der Familienname folgender Personen:

 Anita Briem (* 1982), isländische Schauspielerin
 Elín Briem (1856–1937), isländische Lehrerin und Autorin
 Gunnlaugur Briem (* 1963), isländischer Musiker
 Herbert Briem (* 1957), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Ray Briem (1930–2012), US-amerikanischer Rundfunkmoderator
 Tilla Briem (1908–1980), deutsche Opernsängerin (Sopran)
 Willi Briem, deutscher Automobilrennfahrer
 Wunibald Briem (1841–1912), österreichischer Komponist

Siehe auch: 
 Brim, Priem, Bream